El nom que reberen els pagesos del comtat de Rosselló que van lluitar contra l'ocupació francesa de la Catalunya Nord: Angelets de la terra.
 L'associació moderna basada a Perpinyà i treballant per la defensa de la llengua i la cultura catalanes: Angelets de la terra (associació).
 Una cançó de Desperta ferro, la lletra de la qual es pot trobar a Kumbaworld